tg – symbol funkcji trygonometrycznej tangens
 tg – symbol języka tadżyckiego według normy ISO 639-1
 tg – symbol lipidu Triacyloglicerole